Takotna steht für:

 Takotna (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Takotna River, einen Fluss in Alaska
 Takotna Mountain, einen Berg in Alaska
 Takotna Airport, einen Flugplatz in Alaska